This Is It pode se referir a:

 This Is It (álbum de Bride)
 This Is It (turnê), de Michael Jackson
 This Is It (filme), com os ensaios da turnê de Michael Jackson
 This Is It (álbum de Michael Jackson), com canções da turnê de Michael Jackson
 "This Is It" (canção), canção de Michael Jackson lançada em 2009

Desambiguações de música